Barcelona Gospel Messengers, cor de gòspel de Barcelona
 BGM-109 Tomahawk (del codi de designació: B-llançament per plataforma múltiple, G-objectiu sobre la superfície, M-míssil guiat), míssil de creuer de llarg abast desenvolupat als Estats Units
 BGM-71 TOW (del codi de designació anterior), míssil antitancs desenvolupat als Estats Units
 Música de fons (del seu nom en anglès Background Music), música pensada per acompanyar, molt important en la producció audiovisual i en la música de videojocs